

Семаки — село, Ріпкинський район, Чернігівська область

Семаки — присілок, Слободський район, Кіровська область